B33 peut faire référence à :

Médecine
 Autres maladies à virus, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Bundesstraße 33, route fédérale allemande reliant Willstätt à Ravensbourg.

Signalisation
 Panneau de signalisation de fin de prescription de limitation de vitesse en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
 Martin XB-33 Super Marauder, un avion expérimental.
 Nébuleuse de la Tête de Cheval, désignation astronomique B33.